Осиповичский сельсовет — название муниципальных образований:

 Осиповичский сельсовет — упразднённый сельсовет в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Осиповичский сельсовет — сельсовет в Вилейском районе Минской области.